Норуолк (англ. Norwalk)  — многозначный термин.

 Норуолк — город в США в штате Калифорния.
 Норуолк — город в США в штате Коннектикут.
 Норуолк — город в США в штате Огайо.
  — река в США в штате Коннектикут.